Avanguardia – movimento artistico del Novecento
 Avanguardia – parte dell'esercito che precede le altre

Periodici
 Avanguardia – periodico settimanale della Federazione Giovanile Comunista Italiana
 Avanguardia – periodico mensile della destra radicale italiana

Organizzazioni
 Avanguardia – organizzazione giovanile fascista
 Avanguardia Nazionale – organizzazione politica
 Avanguardia comunista – organizzazione politica
 Avanguardia operaia – organizzazione politica